Una frenuloplasty es la alteración quirúrgica de un frenillo cuando su presencia restringe la amplitud del movimiento entre tejidos interconectados. Dos de los tipos más comunes de frenuloplastia son:
 Frenuloplastia de lengua
 Frenuloplastia de prepucio del pene

Véase también